Baton Rouge – miasto w Luizjanie
 Baton Rouge – zespół hardrockowy
 (11739) Baton Rouge – planetoida